Близкие контакты третьей степени (саундтрек) () — саундтрек к одноимённому фильму 1977 года, написанный Джоном Уильямсом. Альбом был выпущен в форматах виниловой грампластинки (с разворотным конвертом), 8-дорожечной ленте и аудиокассете компанией Arista Records в 1977 году общей продолжительностью 41 минута (позже он был выпущен на компакт-диске в 1990 году). Саундтрек имел коммерческий успех, заняв 17-е место в хит-параде альбомов Billboard в феврале 1978 года и получил золотой сертификат Американской ассоциации звукозаписывающих компаний за  отгруженных копий. Он также занял 40-е место в британском национальном рейтинге.

В комплект поставки виниловой пластинки в качестве бесплатного бонуса включался 7-дюймовый сингл с диско-обработкой мотива из пяти нот под названием «Theme from «Close Encounters of the Third Kind». Данный ремикс не был включён в треклист оригинального издания саундтрека. Несмотря на то, что это была бесплатная раздача, правила Billboard-чартов в то время позволяли самому синглу попасть в чарты, и в марте 1978 года он достиг 13-го места в Billboard Hot 100 США. Позже сингл был добавлен в треклист в качестве бонус-трека на кассету и последующие варианты издания.

После переиздания фильма к 20-летнему юбилею в 1998 году компания Arista выпустила на компакт-диске расширенный саундтрек. Саундтрек коллекционного издания был сделан с использованием 20-битного цифрового ремастеринга из оригинальных лент и содержал 26 треков общей продолжительностью 77 минут музыки. Буклет компакт-диска также сопровождался подробными аннотациями, включая интервью с Уильямсом. Композиции получили новые названия, альбом также содержал ранее не издававшийся материал, в том числе такой, который был изначально записан и предназначен, но не использовался в фильме. La-La Land Records переиздала саундтрек 28 ноября 2017 года в честь сорокалетия фильма.

В партитуре представлены одни из самых сложных и модернистских работ Уильямса, в которых используются расширенные оркестровые приёмы и атональность.

Список композиций 
Оригинальный альбом 1977 года

† Переиздание 1978 года — бонус-трек (кассета), бесплатный бонусный 7-дюймовый сингл (виниловый альбом).

Награды и номинации 
 Премия «Оскар» за лучшую музыку к фильму (1978) (номинация)
 Премия «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму (1978) (номинация)
 Премия BAFTA за лучшую музыку к фильму (1979) (номинация)
 Премия «Грэмми» за лучший саундтрек для визуальных медиа (1979) (победа)
 Премия «Грэмми» за лучшее инструментальное исполнение (1979) — за Theme from Close Encounters of the Third Kind (победа)
 Премия «Грэмми» за лучшее инструментальное поп-исполнение (1979) (номинация)
 Премия «Сатурн» за лучшую музыку (1978) — совместно с Звёздными войнами (победа)

Чарты

Примечания 

Саундтреки 1977 года
Саундтреки 1998 года
Саундтреки Arista Records
Премия «Грэмми» за лучший саундтрек для визуальных медиа
Саундтреки Джона Уильямса